

Patronyme
 Alexandre Labadié, (1814-1892), était un homme politique français.
 Osmin Labadié, (1829-1882), était un homme politique français.

Toponymie
 Saint-Michel-Labadié est une commune française située dans le département du Tarn et la région Midi-Pyrénées.
 Le musée Grobet-Labadié est un musée marseillais.

Homonymie
Homonymie de patronyme